Stade français est un nom de club sportif notamment porté par :
 le Stade français, club omnisports basé à Paris :
 le Stade français, club d'athlétisme ;
 le Stade français, club de basket-ball en catégorie féminine ;
 le Stade français, club de basket-ball en catégorie masculine ;
 le Stade français, club de football ;
 le Stade français, club de handball ;
 le Stade français, club de hockey sur gazon ;
 le Stade français, club de hockey sur glace ;
 le Stade français, club de natation synchronisée ;
 le Stade français, club de rugby à XV ;
 le Stade français, club de volley-ball en catégorie féminine qui fusionnera au sein du Stade français Paris Saint-Cloud ;
 le Stade français, club de volley-ball en catégorie masculine ;
 le Stade français-Red Star, club de football basé à Paris.
 le , club omnisports basé à Santiago :
 le , club de rugby à XV.